Der Ausdruck Wegintegral bedeutet

 in der Mathematik das Integral entlang eines Weges, siehe Kurvenintegral
 in der Physik im Zusammenhang mit Feldtheorien das Integral über den Raum aller Wege, siehe Pfadintegral